Proost ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Proost (1933–2016), belgischer Radrennfahrer
 Louis Proost (1935–2009), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Prost